Simon and Garfunkel's Greatest Hits è la prima raccolta di Simon and Garfunkel, uscita il 12 giugno 1972.

Tracce

Note

Voci correlate 
 Album più venduti negli Stati Uniti d'America

Collegamenti esterni